Comitatul Grady sau Grady County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

Grady County, Georgia
Grady County, Oklahoma